Thaiföld 75 tartományból áll (thai nyelven: จังหวัด, csangvat, egyes és többes szám), amelyek 5 régió valamelyikébe tartoznak – a Keleti és a Központi régiót olykor együtt számítják. Bangkokot, a fővárost, bár maga nem tartomány, hanem speciális közigazgatású terület, rendszerint a 76. tartományként tartják számon, mivel közigazgatásilag ugyanolyan szinten áll, mint a többi tartomány. A tartományok neve megegyezik székhelyük nevével, így az utóbbi elé olykor a müang (เมือง) szót illesztik, hogy megkülönböztessék a tartománytól. Szongkhla kivételével a székhelyek egyben a tartományok legnagyobb városai is.

Az alábbi táblázatban megadjuk az angol átírást (ebből néha több változat is előfordul, ahol nemcsak az egybe- és különírás, hanem például az u hang jelölése is eltér), az eredeti thai nevet, Kékesi László Thai–magyar, magyar–thai kéziszótárának átírását (518–519. o.), valamint a Keleti nevek magyar helyesírása átírását (380–385. o.). Azokat a tartományneveket, amelyek ez utóbbi kötetben nem szerepelnek, a táblázatokban csillag jelöli, de ezek átírása is a kötet elveit követi.

Az első oszlopban szereplő számozás az angol átírás szerinti ábécésorrend alapján történt, és összhangban van a térképen jelölt számokkal.

Északi régió

Északkeleti régió (Iszán)

Központi régió

Keleti régió

Déli régió

A tartományok
A tartományok főbb adatai:

Jegyzetek

Thaiföld tartományai
Közigazgatási egységek országok szerint
Országokkal kapcsolatos listák